Чепелевский:

 Чепелевский, Иван Ильич (1842—1904) — российский государственный деятель, действительный статский советник.
 Чепелевский, Николай Ильич — генерал-майор, писатель.
 Чепелевская, Прасковья Ильинична (или Ильинишна; ум. 1881) — председательница Александровского Комитета Общества Красного Креста, педагог учредительница Московской женской учительской семинарии. 

 Чепелевский сельсовет — упразднённый сельский Совет на территории Солигорского района Минской области Республики Беларусь.